Bassens kan syfta på:

 Bassens, Gironde, fransk kommun i departementet Gironde
 Bassens, Savoie, fransk kommun i departementet Savoie